Сокращение BKM (латиницей) может означать:
 BKM Holding — белорусский производитель общественного электротранспорта.
  — турецкий театр.
 BKM — код ИАТА для  на острове Калимантан, в области Лимбанг штата Саравак (Малайзия).
 bkm — код  для языка ком, используемого одноимённым народом в Северо-Западной провинции Камеруна; относится к грассфилдской группе бантоидных языков.

См. также 
  (кириллицей)